

События 
 Силы биркебейнеров во главе со Сверриром Норвежским (называвшим себя сыном короля Сигурда II) разбили войска короля Норвегии Магнуса Эрлингссона в битве при Фимрейте. Сверрир стал королём Норвегии (правил до 1202).
 Крупная победа флота датчан под руководством Абсалона над флотом князя Поморья.
 Андроник I Комнин осадил Никею. После гибели Кантакузина город сдался. Исаака Ангела отправили в столицу. Комнин пошёл на Прусу и после упорной осады взял город.
 Поход хана Кончака Отраковича на Русь.
 Умер Тайра Таданори.
 Военачальник Али Гания и его брат Яхья застали врасплох Альмохадские города Константина, Беджаю и Алжир. В то время как они находятся далеко от своей базы на Майорке, один из их братьев, Мухаммад, берёт под свой контроль остров и зовёт Альмохадов, которые намерены захватить Майорку для себя. Подкрепление Бану Гании прибывает как раз вовремя из Африки, чтобы победить Альмохадов и подтвердить своё господство на острове
 Во время наступления на Португалию погиб альмохадский халиф Абу Якуб Юсуф.
 1184—1199 — Эмир Альмохадов в Испании и Африке Якуб-ал-Мансур.
 1184—1213 — Царица Грузии Тамара. В первом браке жена князя Георгия (Юрия), сына Андрея Боголюбского.
 1184 (либо около 1175) — Победа Тэмуджина с помощью Ван-хана, главы кереитов, над меркитами.
 1184 — армянский правовед Мхитар Гош начал работу над «Судебником»
 Апрель 1184 — апрель 1185 — Годы Гэнряку. (Япония)
 В Японии продолжалась война Тайра и Минамото.
 С. Колесников тремя разными методами доказал, что сверхновая Краба вспыхнула в 1184 году

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1184 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1184 году
 Изяслав Глебович (сын Глеба Ольговича)

См. также